L'ammiraglio (Shipmates Forever) – film del 1935 diretto da Frank Borzage
L'ammiraglio – film tv del 1965 diretto da Anton Giulio Majano
L'ammiraglio (La grande nouba) – film del 1974 diretto da Christian Ardan (come Christian Caza)